29-й сезон Супер Престиж Перно — велошоссейного сезонного турнира 1987 года.

Итоговый рейтинг

Ссылки 
 
 
 
 Супер Престиж Перно 1987 на Сyclebase
 Супер Престиж Перно на Memoire du cyclisme